Новая Брыкуля () — село в Теребовлянском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 300 человек. Занимает площадь 1,833 км². Почтовый индекс — 48145. Телефонный код — 3551.

Местный совет 
48145, Тернопольская обл., Теребовлянский р-н, с. Хмелёвка

История 
Во время Великой отечественной войны 115 жителей села были расстреляны украинскими националистами-бандеровцами, переодетыми в форму красноармейцев. Это произошло 28 марта 1944 года. Примерно в 7:00 утра вооружённая группа бандеровцев, переодетых в красноармейскую форму, окружила село и начала собирать людей на работу. Собрав 150 человек, вывели их южнее села на один километр и 115 из них расстреляли.

Примечания

Ссылки 
 Новая Брыкуля на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Теребовлянского района